Witchfinder General puede referirse a:
 Witchfinder General, novela escrita por Ronald Bassett.
 Witchfinder General, película dirigida por Michael Reeves.
 Witchfinder General, banda de heavy metal británica.